Sevinç bezeichnet folgende geografischen Objekte:
 Sevinç (Manavgat), Dorf im Distrikt Manavgat, Türkei 
 Sevinç (Yunak), nomadischer Siedlungsplatz nahe Yunak (Konya), Türkei 

Sevinç ist der Familienname folgender Personen:
 Emir Sevinç (* 1980), türkischer Popmusiker: siehe Emir (Sänger)
 Mümtaz Sevinç (* 1952), türkischer Schauspieler 
 Murat Sevinç (* 1970), türkischer Autor